Мадагаскарские питтовые, или филепиттовые  — семейство воробьинообразных птиц.

Включает 4 вида мелких птиц, обитающих в лесах Мадагаскара. Длина тела 9 — 16,5 см. Два вида относятся к роду Philepitta — пухлые, с крепкими ногами, питаются фруктами и ягодами. Второй род — Neodrepanis имеет блестящее синее оперение с жёлтыми грудью и брюшком, с крупными пятнами вокруг глаз, которые отсутствуют у самок. Эти птицы медленно передвигаются с ветки на ветку в поисках насекомых. Иногда они пьют нектар с цветов с венчиком в виде колокольчика. И

Имеет уникальный в животном мире метод пигментации, который наиболее заметен в период размножения.

Описание 
Филепиттовые - мелкие лесные птицы с половым диморфизмом, самцы окрашены ярче самок. В период размножения вокруг глаз появляются ярко окрашенные участки, это происходит благодаря коллагену.

Поведение

Диета 
Филепиттовые питаются различными фруктами, они играют большую роль в распространении семян растений. Некоторые виды могут питаться насекомыми, Neodrepanis благодаря длинному клюву питаются нектаром.

Размножение 
Период размножения происходит в сезон дождей, с сентября по ноябрь, бархатистая филепитта размножается раньше на севере своего ареала. О системе размножения бархатистой филипитты известно больше всего, у них  полигиния  самцы владеют небольшими территориями или токами, где они демонстрируют себя самкам. Насиживанием яиц и выращиванием детенышей занимаются только самки.

Гнезда у Philepittidae плетеные, грушевидной формы, свисающие с веток.

Статус и сохранение 
Вид Короткоклювая ложнонектарница считается уязвимым согласна МСОП. Ранее он считался вымирающим и даже возможно вымершим из-за отсутствия данных и исследований в его высокогорном месте обитания, но оказалось, что он достаточно многочислен.

Классификация

Примечания 

 

Семейства птиц
Эндемики Мадагаскара